Svultentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svultentjärnarna, sjö i Hagfors kommun, 
Svultentjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Svultentjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,94 ha)
Svultentjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 677283-139952), sjö i Älvdalens kommun, 
Svultentjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 680960-136591), sjö i Älvdalens kommun,  (5,31 ha)
Svultentjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 681731-136824), sjö i Älvdalens kommun, 
Svultentjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 682542-138056), sjö i Älvdalens kommun, 
Svultentjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun
Svultentjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,

Se även
Sultentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn